Johann Gleditsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Gleditsch (1719–1747), deutscher Oboist und Komponist
 Johann Friedrich Gleditsch (1653–1716), deutscher Verleger

 Johann Ludwig Gleditsch (1663–1741), deutscher Buchhändler und Verleger